13+3 - Singin' in the rain est un album compilation de la chanteuse Sheila, sorti en 1980.

À noter qu'il existe deux pochettes de cet album : une avec, et une sans la bande rouge en haut de la pochette.

Liste des titres 

 Singin' in the rain
 No no no no
 Quel tempérament de feu
 L'amour qui brûle en moi
 Kennedy Airport
 La voiture
 Patrick mon chéri
 Love me baby
 Seven Lonely Days
 Shake me
 I don't need a doctor
 Un prince en exil
 You light my fire
 Glory alleluia
 Hôtel de la plage
 Les Gondoles à Venise

Production 
 33 tours / LP Stéréo  Carrère 63013 sorti en 1980
 Cassette audio  Carrère 63013 sortie en 1980

Compilation de Sheila
Album publié par Carrere Group
Compilation musicale sortie en 1980